Carlo Cassola – (1917-1987) scrittore, saggista e partigiano italiano.
 Carlo Cassola – (1911-1999) doppiatore italiano
 Carlo Cassola – (1814-1894) patriota italiano
 Carlo Cassola –  (1879-1931) economista italiano